Bahnhof Dillingen steht für:

* Bahnhof Dillingen (Donau), siehe Dillingen an der Donau #Verkehr
 Bahnhof Dillingen (Luxemburg) an der Bahnstrecke Ettelbrück–Grevenmacher
 Bahnhof Dillingen (Saar)